Katavaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Katavaluoto (ö i Nådendal och Masko), 
 Katavaluoto, Gustavs, 
 Katavaluoto, Nagu, 

Robotskapade Finlandförgreningar